Микел де Палол-и-Мунтаньола () — испанский писатель, поэт, пишуший на каталанском языке.

Биография 
Mикел де Палол родился в Барселоне 2 апреля 1953 года в доме на улице Арагон, однако до 17 лет жил в Вальядолиде, где его отец, , преподавал археологию на факультете гуманитарных наук Вальядолидского университета. Он вернулся в свой родной город, Барселону, чтобы изучать архитектуру, а в 19 лет начал свой литературный путь в качестве поэта. В 1982 году его сборник El porxo de les mirades на каталанском языке получил премии Carles Riba и Crítica Serra d’Or.

В 1989 выходит его первый роман в прозе — «Jardí dels set crepuscles», который получает сразу пять премий: премию Joan Crexells (1989), премию Crítica Serra d'Or (2008), премию Nacional de Crítica (1989), национальную премию Каталонии (2010), Premio Ojo Crítico II Milenio, учрежденную испанским радио.
На сегодняшний день El jardí dels set crepuscles переведен на испанский, итальянский, немецкий и голландские языки.
В 1991 году Микел де Палол завершил свою карьеру архитектора, решив посвятить себя исключительно литературе и поэзии. На протяжении своей творческой деятельности писатель сотрудничал с различными научными и образовательными журналами такими как Tarotdequinze, Serra d’Or, El Pont, La Vanguardia, El País, ABC, El Periódico de Catalunya, El Mundo, El Triangle, Interviú, El Urogallo, Avui и другими. Кроме того, он входит в состав Ассоциации писателей, пишущих на каталанском языке (AELC) и ПЕН-клуб.

Публикации

Поэзия 
 Lotus (1a part). Barcelona: Revista Serra d'Or, 1972
 Lotus (2a part). Girona: El Pont, 1973
 Delta. Barcelona: El Mall, 1973
 Llet i vi. Barcelona: l'autor, 1974
 Arxiu de Poemes independents. Barcelona: Pòrtic, 1975
 L'Aneguet lleig. Barcelona: l'autor, 1977
 Quan?. Barcelona: Proa, 1979
 La flor de l'atzavara de Can Coris (1980)
 Encara mor aquella primavera. Barcelona: El Mall, 1981
 Salamó. Palma de Mallorca: Tafal, 1981
 Rapsòdies de Montcada. València: El Cingle, 1982
 El porxo de les mirades. Barcelona: Proa, 1983
 El viatge misteriós. Barcelona: Taller de Picasso, 1983
 Indiferència. Barcelona: Proa, 1986
 La nit italiana. València: Gregal, 1986
 Quintern. Màlaga: Ángel Caffarena, 1992
 Estudis en menor. Palma de Mallorca: El Cantor, 1995
 El sol i la mort. Barcelona: Proa, 1996
 Gralles al galliner. Barcelona: Proa, 1996
 Nombra y tendrás. Madrid: Visor, 1998
 Nocturns. Barcelona: Columna, 2003
 Miquel de Palol. Lleida: Universitat de Lleida, 2002
 Fot-li, que som catalans! (Miquel de Palol, Xavier Bru de Sala, Julià de Jòdar) Barcelona: L'Esfera dels Llibres, 2005

Проза 
 El jardí dels set crepuscles. Barcelona: Proa, 1989
 Sense compromís de perversitat (con Maria de la Pau Janer). Barcelona: Tanagra, 1991
 Les Tres Ties. Barcelona: Destino, 1992 [infantil]
 Amb l'olor d'Àfrica. Barcelona: Proa, 1992
 Grafomàquia. Barcelona: Proa, 1993
 Ígur Neblí. Barcelona: Proa, 1994
 L'àngel d'hora en hora. Barcelona: Proa, 1995
 El legislador. Barcelona: Destino, 1997
 Consulta a Ripseu. Barcelona: Proa, 1997
 La fortuna del senyor Filemó. Barcelona: Cruïlla, 1997 [infantil]
 La Venus del Kilimanjaro (con Xavier Moret). Barcelona: Cruïlla, 1998 [juvenil]
 Contes per vells adolescents. Barcelona: Proa, 1998
 El Quincorn: una història romántica. Barcelona: Proa, 1999
 El Troiacord. Barcelona: Columna, 2001 (El Troiacord consta de cinco volúmenes: Tres passos al sud, Una altra cosa, Les ales egípcies, Leandre no s'hi ha negat, El combat amb l'àngel)
 Tancat per vacances (2003) (con Sebastià Alzamora, Lluís Calvo, Gemma Lienas, Andreu Martín, Isabel Olesti, Eva Piquer, Maria Mercè Roca, Care Santos i Lluís Maria Todó)
 Les concessions. Barcelona: Columna, 2004 (“Tots els Ets i Uts” tenía que ser el título de esta obra, pero por motivos que no conciernen la voluntad del autor, el libro se publicó con el título de “Les concessions”.)
 Contes en forma de L. Palma de Mallorca: Moll, 2004
 Gallifa. Barcelona: Columna, 2006
 Un home vulgar. Barcelona: Edicions 62, 2006
 El Lleó de Böcklin i sis contes més. Lleida: Pagès Editors, 2006
 Aire pàl·lid. Barcelona: Edicions 62, 2007
 El Testament d'Alcestis. Barcelona: Editorial Empúries, 2009

Эссе 
 Descubrir España (1999)
 Els proverbis. Barcelona: Ara Llibres, 2003
 La poesía en el boudoir. Barcelona: Columna, 2003
 Jacint Verdaguer (2002)
 Antologia de Verdaguer (2003)
 Quadern de treball: La fortuna del senyor Filemó
 Fot-li més que encara som catalans! (Miquel de Palol, Xavier Bru de Sala, Julià de Jòdar) Barcelona: L'esfera dels llibres, 2006
 Dos poetes. Barcelona: Columna, 2006

Переводы на испанский 
 1992 - El Jardín de los Siete Crepúsculos
 1992 - Las tres tías
 1993 - Entre las hélices (traducción de “Amb l'Olor d'Àfrica”)
 1998 - Grafomaquia
 1994 - Igur Neblí
 1997 - El Ángel de hora en hora
 1998 - La fortuna del señor Filemón
 1998 - El legislador
 2004 - La Venus del Kilimanjaro
 2001 - El Quincornio
 2002 - Jacint Verdaguer

Сноски

Ссылки 
 Страница Микела де Палола портала lletrA, каталонская литература в Интернете Открытого университета Каталонии

Персоналии по алфавиту
Писатели по алфавиту
Писатели Испании
Каталанские писатели
Родившиеся в 1953 году